El municipio de Lee (en inglés: Lee Township) es un municipio ubicado en el condado de Beltrami en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 51 habitantes y una densidad poblacional de 0,54 personas por km².

Geografía 
El municipio de Lee se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 94.29 km², de la cual 94,07 km² corresponden a tierra firme y (0,23 %) 0,21 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 51 personas residiendo en el municipio de Lee. La densidad de población era de 0,54 hab./km². De los 51 habitantes, el municipio de Lee estaba compuesto por el 96,08 % blancos, el 1,96 % eran afroamericanos y el 1,96 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,96 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Beltrami